SH3TC2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 288 амінокислот, а молекулярна маса — 144 777.

Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, поліморфізм.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки